Игрита — топоним. Может означать:

 Игрита (пещера) — пещера в Румынии.
  — город в Нигерии.